Лукке () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Лукке, Бернд (род. 1962) — немецкий экономист и политик.
 Лукке, Йорг (род. 1942) — немецкий гребец.

См. также 
 Луке